Відомі носії
 Адам Вараді (1985) — чеський футболіст, нападник.
 Юлія Вараді (1941) — співачка (сопрано).
 Янош Вараді (1961) — угорський професійний боксер, призер Олімпійських ігор і чемпіонатів Європи.